Adalhelm (franz. Alleaume, lat. Adelelmus) ist der Name folgender Personen:

 Adalhelm (Artois) († 932), Graf von Arras (Artois) und Laienabt von Saint-Vaast in Arras
 Adalhelm (Troyes) († 892), Graf von Troyes
 Adalhelm von Autun (bl. 8./9. Jahrhundert), fränkischer Adliger
 Adalhelm (Laon) (bl. 9. Jahrhundert), Graf von Laon